Geografia
 Bertizarana, municipi navarrès que comprèn la zona de Bertiz
 Parc Natural del Senyoriu de Bertiz, parc natural al municipi de Bertizarana